Agostana tenuissima är en flockblommig växtart som beskrevs av Stuart och Samuel Frederick Gray. Agostana tenuissima ingår i släktet Agostana och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
tenuissima